Döhn ist der Familienname folgender Personen:

 Axel Döhn (1843–1909), deutscher Verwaltungsbeamter
 Gottfried Döhn (* 1951), deutscher Ruderer

Siehe auch:
 Doehn